Лу́ка (чи луг) — рівна місцевість, вкрита трав'янистою рослинністю.
 Болотна лука — лука у напівзаболоченій місцевості, яка більшу частину року перебуває в умовах надмірного зволоження.
 Асфоделева лука — лука в Аїді, де блукають тіні померлих.
 Лука́ (коліно, закрут) — дугоподібний вигин русла річки або берега річки, моря.
 Лука́ — вигин переднього або заднього краю сідла.

Ім'я 

 Лука — християнське чоловіче ім'я
Персоналії
 Лука — апостол і євангеліст
 Лука Елладський
 Січкарів Лука Іванович (1741 — †1809, Москва) — вчений-лінгвіст, письменник і перекладач
 Снігур Лука Павлович (6 листопада 1853 — †1928) — бойківський майстер дерев'яного будівництва і різьбяр
 Яценко Лука (1729 — †1807) — церковний діяч і письменник, родом з Полтавщини.
 Лука з Тернополя — український перекладач 2 пол. 16 століття.
Вигадані персонажі
 Лука — мандрівник з п'єси Максима Горького «На дні»

Прізвище 
 Лука Родіон Михайлович (29 жовтня 1972 р.н.) — український яхтсмен, заслужений майстер спорту

Топонім

Лука — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.

Озеро:
 Лука — озеро льодовикового походження у Волинській області

Села:
 Лука — Вінницька область, Літинський район
 Лука — Вінницька область, Немирівський район
 Лука — Житомирська область, Ємільчинський район
 Лука — Житомирська область, Житомирський район
 Лука — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Лука — Івано-Франківська область, Калуський район
 Лука — Київська область, Києво-Святошинський район
 Лука — Київська область, Таращанський район
 Лука — Львівська область, Золочівський район
 Лука — Львівська область, Самбірський район
 Лука — Полтавська область, Лохвицький район
 Лука — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Лука — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Лука — Черкаська область, Канівський район

Селище:
 Лука — Чернігівська область, Сновський район

Див. також 

 Лука-Мовчанська

Примітки